

Sigle 
 Central Securities Depository – Deposito Centrale Titoli
 Československé státní dráhy – Ferrovie dello Stato cecoslovacche
Circuit Switched Data – tecnologia utilizzata nella telefonia mobile
Commission for Sustainable Development – Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile
Comunità di Scelta Democratica, organizzazione internazionale dell'Europa orientale
Consiglio Supremo di Difesa – il più alto organo di difesa dello Stato Italiano
Christopher Street Day – ricorrenza LGBT che si tiene in Europa con cadenza annuale
 Cumulative Spectral Decay

Codici 
 CSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cresswell Downs (Australia)
 csd – codice ISO 639-3 della lingua dei segni chiangmai
 CSD – vecchio codice valutario ISO 4217 del Dinaro serbo (ora RSD), valuta della Serbia

Informatica 
 CSD – formato di file ed estensione di Csound